Paul může být:

 Paul (jméno) – mužské křestní jméno, česky Pavel

jméno osob
 Paul von Hindenburg (1847–1934)– německý říšský prezident
 Paul McCartney (* 1942) – britský hudebník, zpěvák a skladatel
 Paul Stanley (* 1952) – americký kytarista a zpěvák
 Paul Frehley (* 1951) – americký kytarista a zpěvák

příjmení osob
 Aaron Paul (* 1979) – americký herec
 Alexandr Paul (1907–1981) – československý novinářský fotograf
 Bernie Paul (* 1950) – německý zpěvák a producent
 Bruno Paul (1874–1968) – německý kreslíř, architekt a designér
 František Paul (1898–1976) – český zpěvák a herec, otec Jany 
 Gregory S. Paul (* 1954) – americký paleontolog a spisovatel
 Hermann Paul (1846–1921) – německý jazykovědec, lexikograf
 Chris Paul (* 1985) – americký basketbalista
 Ignaz Paul (1796–1868) – rakouský bankéř a politik, poslanec Říšského sněmu. 
 Jana Paulová (* 1955) – česká herečka, dcera Františka
 Jean Paul (1763–1825) – německý spisovatel a estetik
 Jean-François Paul de Gondi (1613–1679) – francouzský kněz, arcibiskup a kardinál de Retz
 Jonathan Paul (1853–1931) – německý pastor, osobnost letničního hnutí
 Les Paul (1915–2009) – americký kytarista a vynálezce
 Milada Paulová (1891–1970) – česká historička
 Miloslav Paul (* 1958) – český fotbalista
 Rand Paul (* 1963) – americký republikánský senátor
 Ron Paul (* 1935) – americký lékař a politik
 Sean Paul (* 1973) – jamajský zpěvák
 Vincenc z Pauly (Vincent de Paul; 1581–1660) – francouzský kněz a zakladatel řádu
 Vinnie Paul (1964) – heavy metalový bubeník a producent
 Vladimír Paul (1924–2002) – český právník a soudce Ústavního soudu
 Walter Paul – německý pozounista
 Wolfgang Paul (1913–1993) – německý fyzik

místopisné jméno
 Saint Paul – americké město ve státě Minnesota v USA
 Saint-Paul-de-Vence – historické městečko v jižní Francii
 Saint-Paul (stanice metra v Paříži)
 Ostrovy Svatý Pavel a Amsterdam (Îles Saint Paul et Amsterdam) v jižním Tichomoří

jiný význam
 Gibson Les Paul – značka kytar od firmy Gibson
 Paul (chobotnice) – chobotnice předpovídající výsledky sportovních zápasů
 Paul (pekařství) – francouzský řetězec pekařství a kaváren

Související články 
 Paulus
 Paulů
 Blanka Paulů (* 1954) – česká sportovkyně (lyžařka a běžkyně) a politička
 Jean-Paul

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno